Matamata bezeichnet
 Matamata (Neuseeland), eine Stadt auf der Nordinsel Neuseelands
 die Fransenschildkröte (Chelus fimbriatus)